A Kenguru-bú a Kérem a következőt! című rajzfilmsorozat második évadjának tizenharmadik része.

Cselekmény

Alkotók 
 Rendezte: Nepp József
 Írta: Nepp József, Romhányi József
 Dramaturg: Komlós Klári
 Zenéjét szerezte: Deák Tamás
 Operatőr: Bacsó Zoltán
 Kameraman: Körmöci Judit, Székely Ida
 Hangmérnök: Bársony Péter
 Vágó: Hap Magda
 Tervezte: Hernádi Tibor
 Lektor: Lehel Judit
 Háttér: Magyarkúti Béla
 Rajzolták: Békési Sándor, Kanics Gabriella
 Munkatársak: Bende Zsófi, Doroghy Judit, Gyöpös Katalin, Velebil Zsuzsa, Zsebényi Béla
 Rendezőasszisztens: Kovács István
 Színes technika: Kun Irén
 Gyártásvezető: Magyar Gergely Levente
 Produkciós vezető: Gyöpös Sándor, Komlós Klári
Készítette a Magyar Televízió megbízásából a Pannónia Filmstúdió

Szereplők 
 Dr. Bubó: Szabó Gyula
 Ursula: Csala Zsuzsa
 Csőrmester: Bodrogi Gyula
 Teknőc Ernő: Gyenge Árpád
 Kenguru: Szuhay Balázs
 Kenguruné: Hacser Józsa
 Kenguru fogadópartnere: Kern András
 Csődör: Láng József
 Kanca: Tóth Judit
 Elefánt kommentátor: Horváth Pál

Dal 
Se zablak, se nyereg – Előadja: Láng József és Tóth Judit

Kérem a következőt! (2. évad)